Tagliani est un patronyme porté notamment par :
 
 Alexandre Tagliani (1973-), pilote automobile canadien,
  (1941-), coureur cycliste italien,
 Filippo Tagliani (1995-), coureur cycliste italien, 
  (1914-????), footballeur italien,
  (1961-), guitariste brésilien,
  (1927-2000), animateur de télévision et acteur italien.

Patronyme italien